Maquet ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Maquet, bürgerlicher Name der französischen Sängerin Alma
 Auguste Maquet (1813–1888), französischer Schriftsteller und Librettist
 Charles Maquet (1863–1942), französischer Romanist, Altphilologe, Grammatiker und Lexikograf
 Jacques Maquet (1919–2013), belgischer Anthropologe und Afrikanist
 Karl Maquet (1767–1823), Kaufmann, Unternehmer und langjähriger Presbyter der Französisch Reformierten Kirche Magdeburgs
 Lucie Maquet, deutsche Malerin und Bildhauerin
 Ludewig David Maquet, Magdeburger Unternehmer

Maquet ist der Name folgender Unternehmen:
 Maquet (Unternehmen), deutsches Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Rastatt